Гиг III (;  — ) — граф Форе из рода Альбон. Сын Гига II.

Его первой женой была Аскура (р. 1165), с ней он развелся. Вторая жена — Аликс де Сюлли (ум. 1207), дочь Аршамбо IV де Сюлли. У Гига III было пятеро детей:
 Аликс или Гигонна (ок. 1189—1214) ∞ (1205) Аршамбо VIII де Бурбон
 Элеонора (р. ок. 1190) ∞ (1210) Гильом де Баффи
 Гиг IV (ок. 1190—1241), граф Форе и Невера
 Маркиза, ∞ Ги VI, сеньор де Тьер
 Рено, канонник в Лионе.

В 1199 году Гиг наследовал своему отцу, ушедшему в монастырь. Воевал с сеньорами де Божё. Он называл себя графом Форе и Лиона, но на Лион не претендовал, так как по договору 1173 года он находился в церковном владении и там с 1193 года был архиепископом его брат Рено.

Весной 1203 года Гиг III отправился в Четвёртый крестовый поход, но не через Венецию, как основное войско, а из Марселя в Палестину на голландских судах. В ноябре 1204 года он умер в результате болезни и был похоронен в Акконе.

Источники 

 Gottfried von Villehardouin: Histoire de la conquête de Constantinople
 Histoire des ducs de Bourbon et des comtes de Forez, Том 1: Jean Marie de La Mure https://books.google.ru/books?id=e8nkAAAAMAAJ&pg=PA189&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

графы де Форе
правители Европы XIII века
Участники Четвёртого крестового похода
Дом д’Альбон